Epopeus – postać z mitologii greckiej, król Sikyonu
 Epopeus – postać z mitologii greckiej, król Lesbos